Сорбіт, сорбітол, глюцитол — замінник цукру.
 Сорбіт — структурна складова сталей і чавунів, суміш цементиту і фериту.

Див. також 
 Сорбат